Совет департамента Па-де-Кале (до марта 2015 года — Генеральный совет департамента Па-де-Кале) — верховный орган управления департамента Па-де-Кале. После реформы 2015 года избирается на 6 лет и состоит из 78 советников, избираемых по мажоритарной системе в 39 кантонах (от каждого кантона по два советника, обязательно один мужчина и одна женщина).

Состав Совета департамента (2021—2028)

Исполнительный комитет Совета департамента 
 Президент — Жан-Клод Леруа (Социалистическая партия, кантон Лёмбр)
 1-й вице-президент (морское побережье, рыболовство, европейские отношения и городская политика) — Мирей Энгрес-Середа (Социалистическая партия, кантон Булонь-сюр-Мер-1)
 2-й вице-президент (общие вопросы и финансы) — Даниэль Масьежас (Социалистическая партия, кантон Карвен)
 3-й вице-президент (культура и наследие) — Валери Кювилье (Коммунистическая партия, кантон Арн)
 4-й вице-президент (вопросы молодежи, туризм, развитие территорий) — Бернар Пети(Социалистическая партия, кантон Сент-Омер)
 5-й вице-президент (образование) — Бландин Дрен (Социалистическая партия, кантон Лёмбр)
 6-й вице-президент (социальное партнерство) — Жан-Марк Телье (Коммунистическая партия, кантон Авьон)
 7-й вице-президент (проблемы пожилых людей, здравоохранение) — Мариз Кове (Социалистическая партия, кантон Аррас-3)
 8-й вице-президент (спорт) — Людовик Локе (Разные левые, кантон Кале-2)
 9-й вице-президент (социальная экономика, использование цифровых технологий) — Бенедикт Мессеан-Гробельни (Социалистическая партия, кантон Бребьер)
 10-й вице-президент (транспорт и инфраструктура) — Жан-Клод Диссо (Разные левые, кантон Эр-сюр-ла-Лис)
 11-й вице-президент (ведомственное строительство, гендерное равноправие) — Лоранс Лушар (Коммунистическая партия, кантон Венгль)
 12-й вице-президент (проблемы метрополии и обновление угольного бассейна) — Лоран Дюпорж (Социалистическая партия, кантон Льевен)
 13-й вице-президент (проблемы инвалидов) — Карин Готье (Социалистическая партия, кантон Нё-ле-Мин)
 14-й вице-президент (сельское хозяйство, развитие сельских территорий) — Ален Мекиньон (Социалистическая партия, кантон Фрюж)
 15-й вице-президент (вопросы семьи и детей) — Эвлин Нашель (Республиканское и гражданское движение, кантон Льевен)

Члены Совета департамента Па-де-Кале (2021—2028)

Состав Совета департамента (2015—2021) 

 
Исполнительный комитет Совета департамента (2017-2021) 
 Президент — Жан-Клод Леруа (Социалистическая партия, кантон Лёмбр)
 1-й вице-президент (финансы) — Даниэль Масьежас (Социалистическая партия, кантон Карвен)
 2-й вице-президент (самоуправление, проблемы пожилых людей и инвалидов, здравоохранение) — Одетт Дюрье (Социалистическая партия, кантон Дуврен)
 3-й вице-президент (вопросы молодежи, продвижение, туризм) — Бернар Пети(Социалистическая партия, кантон Сент-Омер)
 4-й вице-президент (вопросы семьи и детей) — Николь Грюзон (Социалистическая партия, кантон Бюлли-ле-Мин)
 5-й вице-президент (сельское хозяйство, рыболовство) — Клод Аллан (Социалистическая партия, кантон Булонь-сюр-Мер-1)
 6-й вице-президент (культура) — Натали Дельбар (Республиканское и гражданское движение, кантон Бетюн)
 7-й вице-президент (социальное партнерство) — Жан-Марк Телье (Коммунистическая партия, кантон Авьон)
 8-й вице-президент (образование) — Блондин Дрен (Социалистическая партия, кантон Лёмбр)
 9-й вице-президент (европейское сотрудничество) — Жан-Луи Коттиньи (Социалистическая партия, кантон Аррас-3)
 10-й вице-президент (экономическое развитие) — Бенедикт Мессеан-Гробельни (Социалистическая партия, кантон Бребьер)
 11-й вице-президент (спорт и окружающая среда) — Каролин Матра (Социалистическая партия, кантон Кале-2)
 12-й вице-президент (ведомственное строительство, гендерное равноправие) — Одри Дотриш (Коммунистическая партия, кантон Авьон)
 13-й вице-президент (транспорт и инфраструктура) — Жан-Клод Диссо (Разные левые, кантон Эр-сюр-ла-Лис)
 14-й вице-президент (морское побережье и городская политика) — Мирей Энгрес-Середа (Социалистическая партия, кантон Булонь-сюр-Мер-1)
 15-й вице-президент (проблемы метрополии и обновление угольного бассейна) — Лоран Дюпорж (Социалистическая партия, кантон Льевен)

 
Исполнительный комитет Совета департамента (2015-2017) 
 Президент — Мишель Дагбер (Социалистическая партия, кантон Нё-ле-Мин)
 1-й вице-президент (финансы) — Даниэль Масьежас (Социалистическая партия, кантон Карвен)
 2-й вице-президент (самоуправление, проблемы пожилых людей и инвалидов, здравоохранение) — Одетт Дюрье (Социалистическая партия, кантон Дуврен)
 3-й вице-президент (вопросы молодежи, продвижение, туризм) — Бернар Пети(Социалистическая партия, кантон Сент-Омер)
 4-й вице-президент (вопросы семьи и детей) — Николь Грюзон (Социалистическая партия, кантон Бюлли-ле-Мин)
 5-й вице-президент (сельское хозяйство, рыболовство) — Клод Аллан (Социалистическая партия, кантон Булонь-сюр-Мер-1)
 6-й вице-президент (культура) — Натали Дельбар (Республиканское и гражданское движение, кантон Бетюн)
 7-й вице-президент (социальное партнерство) — Жан-Марк Телье (Коммунистическая партия, кантон Авьон)
 8-й вице-президент (образование) — Блондин Дрен (Социалистическая партия, кантон Лёмбр)
 9-й вице-президент (европейское сотрудничество) — Жан-Луи Коттиньи (Социалистическая партия, кантон Аррас-3)
 10-й вице-президент (экономическое развитие) — Бенедикт Мессеан-Гробельни (Социалистическая партия, кантон Бребьер)
 11-й вице-президент (спорт и окружающая среда) — Людовик Локе (Республиканское и гражданское движение, кантон Кале-2)
 12-й вице-президент (архивы, гендерное равноправие) — Даниэль Со (Коммунистическая партия, кантон Ошель)
 13-й вице-президент (транспорт и инфраструктура) — Жан-Клод Диссо (Разные левые, кантон Эр-сюр-ла-Лис)

Состав Генерального совета (2011—2015)

См. также 
 Департамент Па-де-Кале

Ссылки 
 Результаты выборов 2021 года на сайте Министерства внутренних дел Франции
 Результаты выборов 2015 года на сайте Министерства внутренних дел Франции
 Сайт Совета департамента Па-де-Кале

Па